Az M18 jelentheti a következőket:

 M18, egy nyílthalmaz a Nyilas csillagképben
 M18, egy autópálya Nagy Britanniában
 M 18, egy autóút Ukrajnában
 M18, egy Ganz gyártmányú dízelmotorkocsi
 M18, egy megszűnt szegedi autóbuszjárat
 M18, egy Los Angeles-i utcai bűnszervezet
 M18 Dromader, egy lengyel gyártású mezőgazdasági repülőgép
 M18 Hellcat, egy amerikai harckocsi a második világháború idején